Friedrich Schulte ist der Name folgender Personen:
* Friedrich Schulte (Unternehmer) (1802–1872), deutscher Papiermühlengründer 
 Friedrich Schulte (Verleger) (1867–1940), deutscher Verleger
 Friedrich Schulte (Architekt), deutscher Architekt und Baubeamter 
 Friedrich Schulte-Derne (* 1955), deutscher Geograph 
 Friedrich Schulte-Mäter (1858–1930), deutscher Bergingenieur und Bergwerksdirektor
 Friedrich Karl Schulte (1930–2007), deutscher Politiker (SPD)
 Friedrich Wilhelm Heinrich Schulte (1868–1933), deutscher Politiker, Bürgermeister von Kronberg im Taunus 

Siehe auch:
 Fritz Schulte
 Johann Friedrich von Schulte (Friedrich Schulte; 1827–1914), deutscher Jurist